Tafea FC je vanuatski nogometni klub iz Port Vile i rekordni prvak te zemlje.

Uspjesi 
Port Vila Football League: 15
 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008–09

Vanuatu National Soccer League: 4
 2005, 2009, 2013, 2014

Sastav 
Sastav u sezoni :

Bivši igrač 
Jean Robert Yelou

Izvori 

Nogomet u Vanuatuu
Nogometni klubovi